La rébellion de Zangezur est une attaque de nuit sur des troupes azerbaidjanaises le 23 mars, le but de la rébellion était de ne pas faire rentrer les troupes azéris à Zangezur.

En décembre 1919, Le conseil d’administration de l’Arménie ordonne aux arméniens du Haut-Karabagh de former des rebelles contre les azerbaïdjanais 

Le 11-12 mars, Khosrov bey Sultanov prépare la « campagne du printemps », une opération visant a reprendre Zangezur et d’autres villes du Haut-Karabagh aux arméniens, ils déploient alors 90 camions remplis d’hommes qui seront envoyées depuis Bakou vers Zangezur .

La Rébellion 
La rébellion commença la nuit du 23 mars quand des rebelles arméniens attaque les troupes azerbaïdjanais, bien que la rébellion était longuement préparé, du fait de la mauvaise coordination, la rébellion sera un échec.

Bilan 
Selon les sources arméniennes entre vingt milles et trente milles civils arméniens se feront tuer le prochain jours du soulèvement, ordonné par khosrov bey sultanov.

Références 

Conflit frontalier au Haut-Karabagh